Новобурундуковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Дрожжановском районе Татарстана Российской Федерации. 

Административный центр — посёлок железнодорожной станции Бурундуки.

Описание 
Поселение является эксклавом и находится в 6 км от основной части района. Граничит почти со всех сторон с Буинским районом (Альшеевское и Чувашско-Кищаковское сельские поселения) и лишь на крайнем юге — с Ульяновской областью (Цильнинский район, Елховоозёрское сельское поселение).

Территория поселения вытянута вдоль ж.-д. линии "Свияжск – Буинск – Ульяновск", включает в себя станцию с посёлком и железную дорогу с защитными лесопосадки по обеим её сторонам от посёлка до границы Ульяновской области.

На юге территорию поселения пересекает река Цильна.

Высота территории над уровнем моря: от 81 м у р. Цильна до 110+ м на севере.

Транспорт 
На территории поселения находится ж.-д. станция Бурундуки, имеется ж.-д. мост через Цильну.

В 1,5 км к западу от посёлка проходит автодорога Р-241 "Казань – Буинск – Ульяновск". Есть подъездная дорога от неё к посёлку и далее на Альшеево (4 км от посёлка) – Яскуль (6 км) – Старые Мертли (8 км) и Раково (5 км).

Расстояния от посёлка — по прямой (и по дороге): Старое Дрожжаное (райцентр) — 43 (50) км на запад, Буинск — 23 (25) км на север, Ульяновск — 49 (58) км на юг, Казань — 125 (160) км на север.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 21-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Дрожжановский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав сельского поселения

Посёлок 
Посёлок насчитывает 216 дворов. В посёлке имеются начальная дом культуры, школа-сад, библиотека, ФАП, элеватор, ферма, нефтебаза, производственная база АО "Татавтодор", металлоприёмная база.

Реестр улиц 
— улицы Вокзальная, Гагарина, Профсоюзная, Северная, Школьная, Элеваторная

Примечания 

Муниципальные образования Дрожжановского района
Сельские поселения Татарстана